Серия А 1963/1964 () — 32-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 14 сентября 1963 года и завершился 31 мая 1964 года. В 7-й раз в своей истории победителем турнира стала «Болонья».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1963/1964
Футбол в Италии в 1963 году
Футбол в Италии в 1964 году